Ост. п. 367 км — остановочный пункт Лискинского региона Юго-Восточной железной дороги.

Находится недалеко от хутора Уваровский Урюпинского района Волгоградской области.

Примечания

Ссылки 
 остановочный пункт на сайте Единая сетевая разметка

Остановочные пункты Юго-Восточной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Волгоградской области